França:
 Fosses (Val-d'Oise), municipi francès al departament de Val-d'Oise
 Fosses-la-Ville, ciutat de la regió valona Bèlgica a la província de Namur
 Châteauvieux-les-Fossés municipi francès al departament del Doubs
 Rivière-les-Fosses, municipi francès al departament de l'Alt Marne
 Nayemont-les-Fosses, municipi francès al departament dels Vosges
 Saint-Broingt-les-Fosses, municipi francès al departament de l'Alt Marne
 Saint-Maur-des-Fossés, municipi francès al departament de la Val-de-Marne, regió de l'Illa de França
 Catalunya:
 Les Fosses muntanya a cavall dels municipis de la Bisbal de Falset (comarca del Priorat) i de la Palma d'Ebre (Ribera d'Ebre)
 Turó de les Fosses, muntanya de Ripoll (el Ripollès)